Robert Nagy peut désigner :
 Robert Nagy (né en 1963), navigateur et skipper professionnel français
 Róbert Nagy (né en 1972), coureur cycliste slovaque